Alain Deloche (né en 1940), chirurgien cardiaque français et fondateur de la Chaîne de l'Espoir.
 Auguste Deloche, dit Campocasso (1833-1908), directeur de théâtre français.
 Ernest-Pierre Deloche (1861-1950), graveur français.
 Francis Deloche de Noyelle (1919-2017), résistant, alpiniste et diplomate français.
 Gérard Deloche (né en 1938), ingénieur en informatique, pionnier français d'Internet.
 Jean Deloche (1929-2019), chercheur, correspondant de l’Ecole Française d'Extrême Orient (EFEO) à Pondichéry en Inde.
 Maximin Deloche (1817-1900), historien et numismate français.
 Pierre-Julien Deloche (né en 1982), archer français.
 Robert Deloche (1909-1988), ouvrier fourreur, syndicaliste, homme politique en France et en Algérie.

Patronyme français